Jimmy McKinnell est un nom pouvant désigner:

 (1893-1972), joueur écossais de football
 (1871/72-1965), gérant écossais de football
 (1902-1995), gérant écossais de football

Voir aussi

McKinnell, Jimmy